Niemcy:
 Hohenroda – dzielnica gminy Schönwölkau, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Hohenroda – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hersfeld-Rotenburg